Good manufacturing practice
 Gimpo International Airport, IATA-luchthavencode GMP
 Guanosinemonofosfaat, een bio-organische verbinding
 GMP (modelautomerk), een Amerikaans modelautomerk